roodhemd (verhaal), een type karakter in sciencefiction die kort na zijn introductie overlijdt om het verhaal op gang te brengen
Roodhemden